Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1955 fand vom 15. bis 26. Juni in Bukarest statt. Die Anzahl der Teilnehmer erhöhte sich auf 14 Mannschaften. Die deutsche Mannschaft gehörte nicht dazu. Die Tschechoslowakei gewann zum zweiten Mal den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die 14 Teilnehmer in zwei Vierer- und zwei Dreiergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten in der Finalgruppe „jeder gegen jeden“ um den Titel. Die restlichen sechs Teams ermittelten in einer zweiten Gruppe die Plätze neun bis vierzehn.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1955
Sportveranstaltung 1955
Europameisterschaft der Manner 1955
Sportveranstaltung in Bukarest